Warren River ist der Name folgender Flüsse:

 Warren River (Rhode Island), im Bundesstaat Rhode Island, Vereinigte Staaten
 Warren River (Indischer Ozean), im Bundesstaat Western Australia, Australien

Siehe auch:
 River Warren, Urstromtal in den Vereinigten Staaten